Bucak (türkisch) bezeichnet:

 Bucak (türkische Verwaltungsgliederung), Bezeichnung für Unterabteilungen eines Landkreises (İlçe) in der Türkei
 die Landkreise der Türkischen Republik Nordzypern
 Bucak (Burdur), ein Bezirk in der türkischen Provinz Burdur
 den südlichen Teil Bessarabiens, siehe Budschak
 einen zazaischen (kurdischen) Stamm (Aşiret) mit dem Namen Bucak 

Bucak ist der Familienname folgender Personen:

 Sedat Edip Bucak (* 1960), türkischer Politiker und Staatsterrorist